Брюсова — женская форма фамилии .

 Брюсова, Вера Григорьевна (1917—2006) — доктор искусствоведческих наук, лауреат Государственной премии РСФСР им. И. Е. Репина, заслуженный деятель искусств РФ.
 Брюсова, Иоанна Матвеевна (1876—1965) — жена поэта и литературного деятеля Валерия Брюсова.
 Брюсова, Надежда Яковлевна (1881—1951) — советский музыковед, педагог, общественный деятель, профессор Московской консерватории.
 Брюсова, Серафима Семёновна (1894—1958) — советский нейрохирург.